Rödgen ist der Name folgender Orte, deren Name in der Regel auf eine Rodung zurückzuführen ist:
 Rödgen (Bad Nauheim), Ortsteil der Stadt Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen
 Rödgen (Bitterfeld-Wolfen), Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Rödgen, Teil der Ortschaft Dalheim-Rödgen der Stadt Wegberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Rödgen (Delitzsch), Ortsteil von Delitzsch, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Rödgen (Gießen), Ortsteil der Stadt Gießen, Landkreis Gießen, Hessen
 Rödgen (Großörner), Teil des Ortsteils Großörner in Mansfeld, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Rödgen (Obersdorf), Teil des Ortsteils Obersdorf in der Gemeinde Wilnsdorf, Landkreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Rödgen (Störmthal), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Störmthal bei Großpösna, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Rödgen (Sankt Vith), Ortsteil der Gemeinde Sankt Vith in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Belgien
 Rödgen (Weißenfels), Ortsteil von Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Rödgen (Zschepplin), Ortsteil der Gemeinde Zschepplin bei Eilenburg, Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Rödgen steht außerdem für:
 Römerlager Rödgen, römisches Versorgungslager bei Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:
 Roetgen
 Roettgen
 Röthgen 
 Röttgen